Aminux, de son vrai nom Amine Temri, né le 19 Février 1991 à Tanger est un chanteur marocain. Il est reconnu pour son style de musique R&B en arabe unique au Maroc.

Biographie 
Aminux est titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'Etat en génie électrique de la Faculté des sciences et techniques de Tanger.

Carrière 
Il commence sa carrière professionnelle en 2007 avec le groupe T-Clan Rap. 2 ans après, il décide de le quitter et poursuivre en solo.

En 2010, il signe chez le label Africa Prod.

En 2013, il sort son premier clip Tfat Chem3a, comme extrait de son premier album Solo Ana Wiak (Moi et Toi). 2 mois après, il publie le deuxième extrait, intitulé Ana Wiak. Le hit à l'aspect romantique rencontre un grand succès et fait le tour des radios nationales. Pendant une longue période, la chanson a su garder sa première place dans le classement des 30 meilleurs hits les plus demandés par les auditeurs au Maroc.

En 2015, il dévoile Wayema, surnommé tube de l'été. Grâce à ce titre, il est décoré par le Roi Mohammed VI d’un Wissam Royal en juillet 2015, à l’occasion de la Fête de la jeunesse pour son parcours artistique.

Aminux s'est produit sur plusieurs scènes, notamment dans le Festival de Fès (2016), le Festival Twiza (2016) et Mawazine (2016 et 2018).

Il décide, en 2017, de mettre une pause à sa carrière à la suite de soucis de santé. Il annonce la nouvelle sur sa page Facebook le 27 avril. Pris en charge par le Roi Mohammed VI, il reprend son activité 3 mois après.

Avec RedOne et Inna Modja, il signe We love Africa, la chanson officielle de la 12ème édition des Jeux Africains organisée du 19 au 31 août 2019 au Maroc

Aux côtés de Dadju, Lartiste et Mohamed Ramadan, il est invité en décembre 2019 par Maître Gims pour se produire dans la 3ème édition de Stars in the place, un concert gratuit offert au public.

Dans la même année, il sort Ana Dialek et Bini ou Binek. Il fait appel à Jacob Zawaq pour la réalisation des clips.

Discographie

Albums

Singles 
2015: Wayema

2016: Machi Bhalhoum

2016: Makayen Ma

2016: Follow me

2017: Jehdi Tsala

2018: Hobek

2018: Hands Up

2018: Ghanjibo

2019: Ana Dialak

2019: Bini w binek

2019: Ach Dani Lik

2020: Baraka Baraka

2020: Mimti

2020: Cendrillon feat. 7liwa

2020: Monalisa

2020: Fayn Ntina

2020: Thalla feat. Vibiano

2021: Beso

Prix et distinctions 
2015: Meilleur artiste Pop marocain - MMA

2019: Meilleur artiste masculin en Afrique du nord - Afrima

2019: Meilleure chorégraphie/danse en Afrique - Afrima

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Naissance en février 1991
Chanteur marocain
Nom de scène
Naissance à Tanger
Mononyme